Röthelgraben ist ein Gewässername in Bayern:
 Röthelgraben (Berchtesgadener Ache), linker Zufluss der Berchtesgadener Ache bei Waldl, Markt Marktschellenberg, Landkreis Berchtesgadener Land
 Röthelgraben (Griesle Graben), am Unterlauf Rottelsgraben, linker Zufluss des Griesle Graben (zum Landgraben, zur Donau) am Naturschutzgebiet Topflet und Obere Aschau, Stadt Günzburg, Landkreis Günzburg
 Röthelgraben (Hesselbach), rechter Zufluss des Hesselbachs (zur Altmühl) vor Gerersdorf, Gemeinde Burgoberbach, Landkreis Ansbach
 Röthelgraben (Rohrach), linker Zufluss der Rohrach bei Mariabrunn, Markt Heidenheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

Siehe auch:
 Rötelgraben, linker Zufluss der Roth (zur Rednitz) vor Hofstetten, Stadt Roth, Landkreis Roth, Bayern
 Röthelbach
 Rödelbach